Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Natu i Xatu.

Natu 

Natu és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i volador i evoluciona a Xatu.

Xatu 

Xatu és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i volador i evoluciona de Natu.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus psíquic
Pokémon de tipus volador